Maria van Évreux (1330 — Valencia, 29 april 1347), was als echtgenote van koning Peter IV van Aragón koningin van Aragon van 1338 tot 1347.

Maria was een dochter van graaf Filips van Évreux en koningin Johanna II van Navarra. In 1338, op achtjarige leeftijd, werd ze uitgehuwelijkt aan de dan negentienjarige koning Peter IV van Aragón. Het huwelijk vond plaats in Alagón, Zaragoza. Kinderen uit dit huwelijk waren:
 Constance van Aragón (1343-1363), gehuwd met Frederik III van Sicilië
Johanna (1344-1385), in 1373 getrouwd met Jan I van Empúries
Maria (1345-1348)
Peter (april 1347 - mei 1347)

Maria van Évreux is in het klooster van Poblet begraven.

Voorouders 

Partner van de koning van Aragón
Huis Évreux
Persoon in de 14e eeuw